

Legături externe
Cetatea de pe Dealul Consul
Roman castra from Romania - Google Maps / Earth

Vezi și 
Listă de castre romane din România

Castre romane din România
Dacia romană
Monumente istorice din județul Tulcea